Middle Cay kan syfta på följande platser:

Australien 
 Middle Cay (ö i Australien), Korallhavsöarna,

Belize 
 Middle Cay (ö i Belize), Stann Creek,